Barcin (plaats), plaats in Polen
 Barcin (gemeente), gemeente in Polen